Floorballligaen 2013-14 var den 22. sæson i højeste herreliga i Danmark i floorball, og den blev administreret af Dansk Floorball Union. De otte bedste hold kvalificerede sig til DM kvartfinalerne. Det var første gang at den bedste række blev til landsdækkende.

Deltagere 
 Benløse Floorball
 Brønderslev Hot Shots FC
 Copenhagen FC
 Frederikshavn Blackhawks
 Rødovre Floorball Club
 Sunds Seahawks FC
 Team Århus Floorball
 Vallensbæk Floorball (trukket inden sæsonstart)
 Vanløse Floorball
 AaB Floorball Klub

Grundspil

Topscorer grundspil

Slutspil

Play off

Topscorer slutspil

Årets hold 
Årets hold blev kåret efter sæsonen:

Referencer 

Floorball-Ligaen